Niemcy:
 Wallhausen – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Schwäbisch Hall
 Wallhausen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach
 Wallhausen – gmina w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Mansfeld-Südharz

Osoby:
 Johann Jacob von Wallhausen – niemiecki pisarz

Zobacz też:
 Walhausen